Edificis:
 Casa i Fàbrica Esteva Calo, conjunt arquitectònic a Palafrugell
 Cases Esteva, conjunt d'habitatges a Palafrugell
 Sala Esteva, antiga galeria d'art de Barcelona
 Biografies:
 Gerard Esteva i Viladecans, violonista
 Jacinto Esteva Grewe, arquitecte
 Jaume Esteva "Talaier", bandejat
 Jordi Esteva, fotograf i escriptor
 Lluís Esteva i Cruañas, mestre i historiador català
 Manel Antoni Esteva i Corró, futbolista
 Maria Esteva Ferrer, cuinera
 Maur Esteva i Alsina, impulsor de la restauració de Poblet
 Santiago Esteva i Escoda, nedador 
 Tomeu Esteva Jofre, cuiner mallorquí
 Eulalia Esperana Llufriu Esteva, empresària
 Manuel Almeda i Esteva, arquitecte
 Manuel Mora Esteva, metge i polític mallorquí
 Rafael Gras i Esteva, arxiver i historiador
 Rafael Piris Esteva, futbolista mallorquí